Мочох — топоним:

 Мочох — село в Хунзахском районе Дагестана.
 Мочох — озеро на реке Моджох в Дагестане.

Страницы значений:Географические объекты